Briquemault est le nom de :
 François de Beauvais de Briquemault (vers 1502-1572), militaire.
 Henri de Briquemault (1620-1692) , militaire.